Ло́уэлл Бэ́йли (; род. 15 июля 1981 года, Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк) — американский биатлонист, чемпион мира 2017 года в индивидуальной гонке, единственный в истории США чемпион мира по биатлону и единственный мужчина из Северной Америки, выигравший титул чемпиона мира по биатлону (среди женщин это удалось только канадке Мириам Бедар в 1993 году). Является самым возрастным чемпионом мира в индивидуальной гонке в истории биатлона: он завоевал золотую медаль в возрасте 35 лет и 216 дней.

Наилучшие результаты в Кубке мира по биатлону — золотая медаль чемпионата мира 2017 года Хохфильцена в индивидуальной гонке на 20 километров и третье место в спринте в финском Контиолахти в 2014 году. Принимал участие в зимних Олимпийских играх 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Бэйли — левша.

18 марта 2018 года объявил о завершении карьеры.

Результаты

Кубок мира 
 2001/2002 — очков не набирал
 2002/2003 — очков не набирал
 2005/2006 — 82 место (6 очков)
 2006/2007 — 72 место (13 очков)
 2007/2008 — 64 место (31 очко)
 2008/2009 — 51 место (121 очко)
 2009/2010 — 90 место (21 очко)
 2010/2011 — 41 место (198 очков)
 2011/2012 — 14 место (553 очка)
 2012/2013 — 28 место (362 очка)
 2013/2014 — 17 место (449 очков)
 2014/2015 — 30 место (280 очков)
 2015/2016 — 17 место (443 очка)
 2016/2017 — 8 место (641 очко)

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Достижения 
 Победитель летнего чемпионата США 2009 (спринт, Джерико)
 Обладатель второго места летнего чемпионата США 2009 (преследование, Джерико)
 Чемпион мира 2017 (Индивидуальная гонка, Хохфильцен; первый американец, завоевавший золото на ЧМ)

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты США
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Выпускники Вермонтского университета